Nuova Russia – regione storica oggi in Ucraina
 Nuova Russia – postazione commerciale stabilita da coloni russi nel 1796 nell'odierna Alaska
 Governatorato della Nuova Russia – suddivisione dell'Impero russo esistente tra il 1764 e il 1802
 Stato federale della Nuova Russia – Federazione delle repubbliche popolari di Doneck e di Lugansk, stabilita nel maggio 2014 e cessata nel maggio 2015